Vošicky ist der Familienname folgender Personen: